Су́мы:

Белоруссия 

 Сумы — до 1938 г. название деревни Красная Искра в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Сумы — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Сумы — село в Колышлейском районе Пензенской области.

Украина 
 Сумы — город в Сумской области
 Сумы — аэропорт в Сумах.
 Сумы — административный округ в составе Харьковско-Запорожского диоцеза Римско-католической церкви.
 Сумы — железнодорожный вокзал в Сумах.
 «Сумы» — украинский футбольный клуб из Сум, существовавший в 2008-2019 годах
 «Сумы» — украинский футбольный клуб из Сум, основанный в 2016 году. См. также 
 Сума